Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Marszał – polski prawnik
 Maciej Marszał – polski prawnik, politolog
 Marek Marszał – polski tłumacz